Storfer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Josef Storfer (1888–1944), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Verleger
 Berthold Storfer (1880–1944), Leiter des Ausschusses für jüdische Überseetransporte